Томас Гаридо Канабал има више значења:

 Томас Гаридо Канабал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Томас Гаридо Канабал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Томас Гаридо Канабал (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Томас Гаридо Канабал, Сан Хосе (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Томас Гаридо Канабал, Ел Ринкон (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Томас Гаридо Канабал (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Томас Гаридо Канабал (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику